Johann Obiang (1993-), footballeur gabonais ;
Paulin Obiang Ndong (1951-), homme politique gabonais ;
Teodoro Nguema Obiang Mangue (1969-), homme politique guinéen ;
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (1942-), président de la Guinée équatoriale depuis 1979.

Patronyme gabonais
Patronyme guinéen